Torneo Godó 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Open Sabadell Atlántico rozgrywany w dniach 24–30 kwietnia 2006 roku w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 900 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

Źródło.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 
  Mark Knowles /  Daniel Nestor
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett
  Max Mirnyi /  Nenad Zimonjić
  Martin Damm /  Leander Paes
  Jonathan Erlich /  Andy Ram
  Simon Aspelin /  Todd Perry
  Mahesh Bhupathi /  Leoš Friedl
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski

Źródła.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Przypisy 

2006 w tenisie ziemnym
2006
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2006 w Hiszpanii